

Astronomia
 2597 Arthur – asteroide della fascia principale
 Arthur – cratere sulla superficie di Mimas

Cinema
 Arturo (Arthur) – film del 1981 diretto da Steve Gordon
 Arthur e il popolo dei Minimei – cartone animato del 2006
 Arturo (Arthur) – film del 2011 diretto da Jason Winer, rifacimento del film del 1981
 Arthur & Merlin - Le origini della leggenda (Arthur and Merlin) – film del 2015 diretto da Marco van Belle
 King Arthur - Il potere della spada (King Arthur: Legend of the Sword) – film del 2017 diretto da Guy Ritchie

Geografia
Antartide
 Arthur – ghiacciaio sulla costa di Ruppert

Russia
 Isola di Arthur – isola dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe

Stati Uniti d'America
 Arthur – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
 Arthur – villaggio della Contea di Douglas, Illinois
 Arthur – città della Contea di Ida, Iowa
 Arthur – township della Contea di Clare, Michigan
 Arthur – capoluogo della Contea di Arthur, Nebraska
 Arthur – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Onomastica
 Arthur – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Arturo

Personaggi
 Arthur – personaggio dell'anime Kaiketsu Zorori
 Arthur – personaggio della serie di videogiochi Ghosts 'n Goblins
 Arthur – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur
 Arthur the chimpanzee – protagonista dell'omonima serie letteraria
 Arthur Kirkland – versione umanizzata dell'Inghilterra nel manga/anime Hetalia Axis Powers

Persone
 Arthur Augusto de Matos Soares – noto semplicemente come Arthur (2003), calciatore brasiliano
 Arthur Caíke do Nascimento Cruz – noto semplicemente come Arthur (1992), calciatore brasiliano
 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo – noto semplicemente come Arthur (1996), calciatore brasiliano
 Bea Arthur (1922-2009) – attrice statunitense
 Carol Arthur (1935) – attrice statunitense
 Chester Arthur (1830-1886) – ventunesimo Presidente degli Stati Uniti d'America
 Chloe Arthur (1995) – calciatrice scozzese
 Darrell Arthur (1988) – cestista statunitense
 Ellen Arthur (1837-1880) – donna statunitense, prima moglie del presidente Chester Arthur
 Hartney J. Arthur (1917-2004) – attore e regista australiano
 Herby Arthur (1863-1930) – calciatore inglese
 Indus Arthur (1941-1984) – attrice statunitense
 James Arthur (1988) – cantante britannico
 James Arthur (1944) – matematico canadese
 Jean Arthur (1900-1991) – attrice statunitense
 Jenny Arthur (1993) – sollevatrice statunitense
 Joseph Arthur (1848-1906) – commediografo e attore teatrale statunitense
 Joseph Arthur (1971) – musicista, pittore e scrittore statunitense
 Owen Arthur (1949-2020) – politico barbadiano
 Robert Arthur Jr. (1909-1969) – scrittore statunitense
 Robert Arthur (1925-2008) – attore statunitense

Televisione
 Arthur – serie animata

Musica
 Arthur– album musicale dei The Kinks del 1969

Pagine correlate
 Lake Arthur
 Port Arthur